Misfits (album), rockalbum van de Britse band The Kinks uit 1978
 The Misfits (band), Amerikaanse horrorpunkband
 The Misfits (film), Amerikaanse film uit 1961
 The Misfits (2021), film uit 2021
 Misfits (televisieserie), Britse tv-reeks uit 2009–2013
 The Misfits, antagonisten in de Amerikaanse animatiereeks Jem and the Holograms uit 1986–1989

Zie ook 
 Misfit (doorverwijspagina)